roczniki – gatunek literacki, spis wydarzeń przedstawionych w porządku rocznym
 Roczniki – dzieło rzymskiego historyka Tacyta
 Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego – średniowieczna kronika autorstwa Jana Długosza

Zobacz też 
 Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych – czasopismo naukowe
 Roczniki Filozoficzne – czasopismo naukowe poświęcone filozofii